Type 15 kan avse:

Bugatti Type 15 – en personbil
BRM Type 15 – en tävlingsbil tillverkad av brittiska BRM
Bristol Type 15 – ett engelskt jaktflygplan med rötter från första världskriget
 Typ 15 – en sportbil från Hispano-Suiza, se Hispano-Suiza Alphonso XIII
Wolseley 15/50 –  en personbil från 1956